Aylmer – miasto w Ontario
 Aylmer – miasto w Quebecu